Пётр Бреверн:
 Бреверн, Пётр Ермолаевич — Георгиевский кавалер (3 февраля 1808; № 1918 (824); подполковник)
 Бреверн, Пётр Логинович — Георгиевский кавалер (3 декабря 1834; № 4945; полковник)